Villedieu puede referirse a 

 Villedieu, comuna de Cantal.
 Villedieu, comuna de Côte-d'Or.
 Villedieu, comuna de Vaucluse.
 Villedieu-la-Blouère, comuna en la región de Países del Loira.
 Villedieu-le-Château, comuna en la región de Centro.
 Villedieu-lès-Bailleul, comuna en la región de Baja Normandía.
 Villedieu-les-Poêles, comuna en la región de Baja Normandía.
 Villedieu-sur-Indre, comuna en la región de Centro.
 Chantenay-Villedieu, comuna en la región de Países del Loira.
 Gaja-et-Villedieu, comuna en la región de Languedoc-Roussillon.
 La Villedieu (Charente Marítimo), comuna en la región de Poitou-Charentes. 
 La Villedieu (Creuse), comuna en la región de Lemosín.
 La Villedieu (Lozère), comuna en la región de Languedoc-Rosellón. 
 La Villedieu-du-Clain, comuna en la región de Poitou-Charentes. 
 La Villedieu-en-Fontenette, comuna en la región de Franco Condado.
 Les Villedieu, comuna en la región de Franco Condado.
 Vercel-Villedieu-le-Camp, comuna en la región de Franco Condado.